Bandar Dolok (Pagar Merbau), een plaats in Indonesië
Bandar Dolok (Dolok Panribuan), een plaats in Indonesië